

Geografia 
 Regno Unito
 Addington – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Addington – parrocchia civile del Kent
 Addington – distretto del borgo londinese di Croydon
 Stati Uniti d'America
 Addington – città fantasma della Contea di Lassen, California
 Addington – città della Contea di Jefferson, Oklahoma

Persone 
 Crandell Addington – un giocatore di poker statunitense